Рейдар Сёренсен (; род. 11 апреля 1956 года, Хемнесбергет, Норвегия) — норвежский актёр театра и кино. 

Родился в селе Хемнесбергет. Окончил Национальный академический театр в 1986 году. Работал в Норвежском театре, Агнер театре и Трёнделаг театре. Также работает на радио и в кино. Награждён премией «Аманда». Рейдар Сёренсен является солистом рок-группы «Freak». В период с 2008-2012 годы был художественным руководителем Нурланн-театра. Его сын, Ким Сёренсен, тоже актер.

Фильмография

Награды 
 1989: премия «Аманда» как лучший актёр

Литература

Ссылки 
 Рейдар Сёренсен на сайте КиноПоиск
 Фильмы Рейдара Сёренсена

Актёры Норвегии
Лауреаты премии «Аманда» за лучшую мужскую роль
Киноактёры Норвегии